Ханнелоре Анке (; род. 8 декабря 1957 года, Бад-Шлема, Карл-Маркс-Штадт, ГДР) — германская спортсменка, выступавшая в плавании брассом, двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира.

На Олимпийских играх 1976 года в Монреале завоевала золотые медали на дистанции 100 метров брассом и в комбинированной эстафете 4×100 метров.

Дважды устанавливала мировые рекорды в плавании на 100 метров брассом и в эстафете.

В 1990 году занесена в Международный зал славы плавания в Форт-Лодердейле, шт. Флорида.

Примечания 

Пловцы ГДР
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от ГДР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Пловцы, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил